Сиеннесий (; ) — анатолийское имя, дошедшее до нас через греческую передачу. Известные носители:
 Сиеннесий I — царь , участник битвы на Галисе.
 Сиеннесий II — киликийский царь, современник Дария I и союзник Аристагора.
 Сиеннесий, сын Оромедонта — киликийский царь, современник Ксеркса I и участник похода Ксеркса в Грецию.
  — царь Киликии, современник Кира Младшего (401 до н. э.) .
  — античный медик, упоминаемый Аристотелем.